Северно-Центральный регион (Болгария)
 Северно-Центральный регион (Буркина-Фасо)